Маргерита:
 Маргерита — одна из вершин горы Стэнли.
 Маргерита — другое названия озера Абая.

См. также 
 Маргарита